1. česká fotbalová liga (2021/2022) (znana jako Fortuna:Liga ze względów sponsorskich) była 29. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czechach. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 24 lipca 2021 do 15 maja 2021 rozegrały w dwóch rundach 35 kolejek meczów.
Powrócono do formatu ligowego sprzed pandemii COVID-19. Obrońcą tytułu była drużyna Slavia Praga. Mistrzostwo po raz szósty w swej historii zdobyła Viktoria Pilzno.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Puchar Czech 
Mladá Boleslav wygrała baraż o miejsce w trzeciej rundzie Pucharu Czech w sezonie 2022/2023.

Drabinka

Półfinał

Finał

Baraże o utrzymanie 
Teplice wygrały 5-2 dwumecz z Vlašim wicemistrzem drugiej ligi czeskiej o miejsce w Fortuna:Liga na sezon 2022/2023.

Bohemians 1905 wygrał 3-0 dwumecz z SFC Opava trzecią drużyną drugiej ligi czeskiej o miejsce w Fortuna:Liga na sezon 2022/2023.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.cz.

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Fortuna:Liga 2021/2022 – rsssf
 Fortuna:Liga 2021/2022 – kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fortuna:Liga 
 Strona domowa Czeskiego Związku Piłki Nożnej

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 w Czechach
2022 w Czechach